Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1962 odbywały się w Związku Radzieckim w dniach 13-25 października.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

|}

Grupa B 
Wyniki

Tabela

|}

Grupa C 
Wyniki

Tabela

|}

Grupa D 
Wyniki

Tabela

|}

Mecze o miejsca 9-14. 
Wyniki

Tabela

|}

Grupa finałowa 
Wyniki

Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

1962 w piłce siatkowej
1962 w ZSRR
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w ZSRR
Sport w Kijowie
Sport w Rydze
Zawody sportowe w Petersburgu
Zawody sportowe w Moskwie